

Sigle 
 Game Maker Language
 Generalized Markup Language
 Geography Markup Language
 Graph Modelling Language
 Green Mountain League

Codici 
 GML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kiev-Hostomel' (Ucraina)